Può essere un termine che significa Spirito Immortale (神仙): vedi Xian
Può essere una area amministrativa dell'Hebei in Cina: Shenxian (contea) (深县)